Die German Open 2015 im Badminton (offiziell Internationale Badmintonmeisterschaften von Deutschland — YONEX German Open Badminton Championships) fanden in der Zeit vom 24. Februar bis zum 1. März 2015 in der nordrhein-westfälischen Stadt Mülheim an der Ruhr in der RWE Sporthalle statt. Das Preisgeld betrug 120.000 US-Dollar, womit das Turnier in die Kategorie BWF World Grand Prix Gold eingeordnet wurde. Die insgesamt zum 67. Mal stattfindende Meisterschaft wurde vom 1. BV Mülheim an der Ruhr ausgerichtet. Haupt- und Namenssponsor war Yonex. Mülheim an der Ruhr war zum 17. Mal Gastgeber der German Open.

Sieger und Platzierte

Qualifikation

Herreneinzel 
  Wisnu Yuli Prasetyo -  Marius Myhre: 21-14 / 21-15
  Fabian Roth -  Anatoliy Yartsev: 21-19 / 21-12
  Iskandar Zulkarnain Zainuddin -  Philipp Discher: 21-18 / 21-12
  Joshua Magee -  Tobias Wadenka: 21-19 / 9-21 / 21-17
  Mahbub Thomi Azizan -  Stilian Makarski: 20-22 / 21-14 / 21-11
  Marin Baumann -  Marijn Put: 21-15 / 21-10
  Patrick Kämnitz -  Zvonimir Đurkinjak: 16-21 / 21-15 / 21-15
  Firman Abdul Kholik -  Riyanto Subagja: 21-14 / 21-18

Dameneinzel 
  Natalia Perminova -  Jeanine Cicognini: 21-12 / 21-18
  Yui Hashimoto -  Millicent Wiranto: 21-9 / 21-10
  Jamie Subandhi -  Evgeniya Kosetskaya: 21-16 / 21-19
  Cheung Ngan Yi -  Mariya Ulitina: 18-21 / 21-15 / 21-7
  Kim Hyo-min -  Fabienne Deprez: 21-12 / 21-9
  Soraya de Visch Eijbergen -  Ksenia Polikarpova: 21-15 / 21-17
  Sabrina Jaquet -  Fontaine Wright: 21-14 / 21-6
  Yui Hashimoto -  Natalia Perminova: 21-10 / 21-15
  Cheung Ngan Yi -  Jamie Subandhi: 21-9 / 21-10
  Kim Hyo-min -  Kristína Gavnholt: 21-12 / 21-10
  Soraya de Visch Eijbergen -  Sabrina Jaquet: 21-19 / 13-21 / 14-19 ret.

Herrendoppel 
  Chris Coles /  Paul van Rietvelde -  Blagovest Kisyov /  Stilian Makarski: 21-17 / 21-14
  Johannes Pistorius /  Marvin Seidel -  Rodion Kargaev /  Anatoliy Yartsev: 21-13 / 21-17
  Lin Chia-yu /  Wu Hsiao-lin -  Nick Marcoen /  Floris Oleffe: 21-11 / 21-14
  Arya Maulana Aldiartama /  Fran Kurniawan -  Joshua Magee /  Sam Magee: 19-21 / 21-15 / 26-24
  Gennadiy Natarov /  Artem Pochtarev -  Lennart Konder /  Tobias Mund: 21-6 / 21-18
  Lucas Corvée /  Brice Leverdez -  Jürgen Koch /  Christian Lind Thomsen: 21-12 / 21-18
  Berry Angriawan /  Ryan Agung Saputra -  Viki Indra Okvana /  Florent Riancho: 21-13 / 21-10
  Chris Coles /  Paul van Rietvelde -  Johannes Pistorius /  Marvin Seidel: 21-16 / 17-21 / 21-17
  Zvonimir Đurkinjak /  Zvonimir Hölbling -  Lin Chia-yu /  Wu Hsiao-lin: 21-19 / 13-21 / 23-21
  Arya Maulana Aldiartama /  Fran Kurniawan -  Gennadiy Natarov /  Artem Pochtarev: 21-14 / 19-21 / 21-12
  Berry Angriawan /  Ryan Agung Saputra -  Lucas Corvée /  Brice Leverdez: 21-11 / 21-17

Damendoppel 
  Carola Bott /  Jennifer Karnott -  Daniella Gonda /  Annika Horbach: 21-11 / 22-24 / 21-13
  Steffi Annys /  Flore Vandenhoucke -  Ratoputri Febtria Adistra /  Rosy Oktavia Pancasari: 22-20 / 21-10
  Lorraine Baumann /  Audrey Mittelheisser -  Lisa Kaminski /  Hannah Pohl: 21-13 / 23-21
  Komala Dewi /  Jenna Gozali -  Barbara Bellenberg /  Ramona Hacks: 21-8 / 21-12
  Lorraine Baumann /  Audrey Mittelheisser -  Steffi Annys /  Flore Vandenhoucke: 21-16 / 21-14
  Komala Dewi /  Jenna Gozali -  Laura Choinet /  Teshana Vignes Waran: 21-7 / 21-14
  Linda Efler /  Lara Käpplein -  Kira Kattenbeck /  Franziska Volkmann: 21-19 / 14-21 / 21-14

Mixed 
  Harley Towler /  Emily Westwood -  Fabian Holzer /  Barbara Bellenberg: 21-11 / 21-11
  Baptiste Carême /  Sabrina Jaquet -  Mark Lamsfuß /  Franziska Volkmann: 14-21 / 22-20 / 21-10
  Fran Kurniawan /  Komala Dewi -  Chris Coles /  Sophie Brown: 18-21 / 21-11 / 21-12
  Marin Baumann /  Lorraine Baumann -  Marvin Seidel /  Linda Efler: 21-13 / 23-25 / 21-19
  Lucas Claerbout /  Teshana Vignes Waran -  Floris Oleffe /  Steffi Annys: 21-19 / 23-21
  Vladimir Ivanov /  Ashwini Ponnappa -  Rodion Kargaev /  Ekaterina Bolotova: 21-19 / 21-16
  Raphael Beck /  Kira Kattenbeck -  Laurent Constantin /  Laura Choinet: 21-9 / 21-15
  Andreas Heinz /  Jennifer Karnott -  Nick Marcoen /  Flore Vandenhoucke: 21-9 / 22-20
  Baptiste Carême /  Sabrina Jaquet -  Harley Towler /  Emily Westwood: 21-16 / 22-20
  Fran Kurniawan /  Komala Dewi -  Marin Baumann /  Lorraine Baumann: 21-17 / 21-17
  Vladimir Ivanov /  Ashwini Ponnappa -  Lucas Claerbout /  Teshana Vignes Waran: 21-11 / 21-10
  Raphael Beck /  Kira Kattenbeck -  Andreas Heinz /  Jennifer Karnott: 21-15 / 21-16

Herreneinzel

Setzliste 
  Jan Ø. Jørgensen (Champion)
  Son Wan-ho (Halbfinale)
  Chou Tien-chen (3. Runde)
  Hans-Kristian Vittinghus (Viertelfinale)
  Tommy Sugiarto (nicht gestartet)
  Kento Momota (nicht gestartet)
  Marc Zwiebler (nicht gestartet)
  Sho Sasaki (Viertelfinale)
  Tanongsak Saensomboonsuk (1. Runde)
  Lee Dong-keun (3. Runde)
  Rajiv Ouseph (nicht gestartet)
  Wei Nan (1. Runde)
  Hsu Jen-hao (1. Runde)
  Takuma Ueda (2. Runde)
  Brice Leverdez (1. Runde)
  Wong Wing Ki (Halbfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Dameneinzel

Setzliste 
  Sung Ji-hyun (Champion)
  Carolina Marín (Finalist)
  Bae Yeon-ju (Viertelfinale)
  Zhang Beiwen (Viertelfinale)
  Sayaka Takahashi (Halbfinale)
  Michelle Li (2. Runde)
  Akane Yamaguchi (1. Runde)
  Minatsu Mitani (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
  Lee Sheng-mu / Tsai Chia-hsin (Viertelfinale)
  Hiroyuki Endo / Kenichi Hayakawa (Halbfinale)
  Hirokatsu Hashimoto / Noriyasu Hirata (Viertelfinale)
  Mads Conrad-Petersen / Mads Pieler Kolding
  Kim Gi-jung / Kim Sa-rang (Viertelfinale)
  Vladimir Ivanov / Ivan Sozonov
  Takeshi Kamura / Keigo Sonoda (2. Runde)
  Michael Fuchs / Johannes Schöttler (nicht gestartet)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
  Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi (2. Runde)
  Christinna Pedersen / Kamilla Rytter Juhl (Champion)
  Nitya Krishinda Maheswari / Greysia Polii (2. Runde)
  Lee So-hee / Shin Seung-chan (Viertelfinale)
  Eefje Muskens / Selena Piek (Viertelfinale)
  Shizuka Matsuo / Mami Naito (2. Runde)
  Pia Zebadiah / Rizki Amelia Pradipta (nicht gestartet)
  Vivian Hoo Kah Mun / Woon Khe Wei (Halbfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
  Joachim Fischer Nielsen / Christinna Pedersen (Finalist)
  Ko Sung-hyun / Kim Ha-na (1. Runde)
  Chris Adcock / Gabrielle Adcock (Halbfinale)
  Michael Fuchs / Birgit Michels (Viertelfinale)
  Sudket Prapakamol / Saralee Thungthongkam (1. Runde)
  Mads Pieler Kolding / Kamilla Rytter Juhl (Champion)
  Danny Bawa Chrisnanta / Vanessa Neo Yu Yan (nicht gestartet)
  Lee Chun Hei / Chau Hoi Wah (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Offizieller Internetauftritt der YONEX German Open
 Das Turnier auf tournamentsoftware.com

2015
BWF Grand Prix 2015
Badmintonwettbewerb in Mülheim an der Ruhr